Allsvenskan (2002) była 78. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 6 kwietnia, a zakończyła się 2 listopada. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Hammarby IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Peter Ijeh, który w barwach Malmö FF strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2002 w Szwecji